Стивен Гарольд Спендер (; 28 февраля 1909, Кенсингтон, Лондон, Великобритания — 16 июля 1995, Уэстминстер, там же) — британский поэт, прозаик и эссеист.

Родился в семье журналиста Гарольда Спендера. Учился в Университетском колледже и в Оксфордском университете, но не получил диплома и оставил образование в 1929 году, переехав в Гамбург, затем жил в Берлине и Вене, вернувшись на родину в 1933 году. В 1929 году начал работу над своим первым романом, «Храм» (), который оставался неопубликованным до 1988 года; герой романа, не лишённый автобиографических черт, путешествует по веймарской Германии, открывая собственную сексуальность (тема однополой любви также широко представлена в книге) и наблюдая за угрожающим поворотом страны в сторону нацизма. В 1933 году опубликовал сборник стихотворений, в котором впервые высказал свой протест против социальной несправедливости, впоследствии ставший главной темой его творчества. В 1936 году вступил в Коммунистическую партию Великобритании, был известен как социалист и антифашист. В 1937 году отправился в Испанию, где в то время шла гражданская война, и вступил в ряды одной из интербригад; попал в плен к франкистам и некоторое время провёл в заключении. В 1938 году выполнил несколько переводов немецких классиков. С началом Второй мировой войны отчасти разочаровался в идеях коммунизма; не был призван на военную службу по причине проблем со здоровьем. С 1939 по 1941 год был редактором журнала Horizon. С 1942 по 1944 год состоял в рядах добровольной пожарной бригады Киркланда (одного из районов Лондона), тушившей пожары после немецких бомбардировок.

После окончания войны был сначала членом Союзной контрольной комиссии, занятой восстановлением гражданской власти в Германии, затем читал лекции по литературе в университетах Великобритании и США. В 1965 году стал первым не-американцем, получившим должность консультанта по поэзии при Библиотеке Конгресса США. В 1970 году стал, несмотря на отсутствие диплома, профессором английского языка в Университетском колледже Лондона, в 1977 году стал почётным профессором. В 1983 году был посвящён в рыцари. В последние два года жизни Спендер подал два иска против писателя Дэвида Ливитта, которого обвинял в использовании материала своей автобиографической книги в его романе; дело было урегулировано в досудебном порядке: Ливитт удалил из своей книги ряд эпизодов.

Наиболее известные произведения:
 «Poems» (1933),
 «Vienna» (1934),
 «Trial of a Judge» (1938),
 «The Still Centre» (1939),
 «Ruins and Visions» (1942),
 «Poems of Dedication» (1947),
 «The Edge of Being» (1949),
 «Collected Poems» (1955),
 «Selected Poems» (1965),
 «The Generous Days» (1971),
 «Dolphins» (1994).

Примечания

Ссылки 
 Статья в Encyclopedia Britannica.

Писатели Великобритании XX века
Английские писатели XX века
Английские поэты
Члены Коммунистической партии Великобритании
Участники гражданской войны в Испании
Командоры ордена Британской империи
Преподаватели Университетского колледжа Лондона
Члены Немецкой академии языка и поэзии
Члены Баварской академии изящных искусств
Президенты Английского ПЕН-центра